Slovo Brůdek má více významů:

 Brůdek (Všeruby) – vesnice, která spadá pod městys Všeruby 
 Brůdek (rybník) – rybník v oblasti Hrnčířské louky na okraji Prahy
 Brůdek (potok) – potok, který je nejvýznamnějším přítokem Cerekvického potoka